Суперлига 2002/2003 () — 45-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 9 августа 2002 года и закончился 31 мая 2003 года. В 12-й раз чемпионат выиграл «Бешикташ».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

2002/2003
Турция
Турция
Спорт в Турции в 2002 году
Спорт в Турции в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003